Анисе-Жорж Дологуэле (; 17 апреля 1957, Бозум, Уам-Пенде, Французская Экваториальная Африка) — политический и государственный деятель Центральноафриканской Республики, экономист, банкир. Премьер-министр Центральноафриканской Республики (4 января 1999 — 1 апреля 2001).

Биография 
Министр финансов и бюджета в правительстве премьера Мишеля Гбезера-Бриа. С 1999 по 2001 год занимал пост премьер-министра ЦАР.

Внепартийный, не был членом правящей партии «Движение за освобождение народа Центральной Африки» (MLPC) и поэтому столкнулся с враждебностью со стороны партийцев.

С 2001 по 2010 год работал президентом Банка развития государств Центральной Африки (BDEAC).

В октябре 2013 года основал политическую партию «Союз за центральноафриканское обновление» (URCA). Баллотировался в качестве кандидата на Всеобщих президентских выборах в Центральноафриканской Республике. Набрав 21,01 % проиграл Фостену-Арканжу Туадере (53,92 %).

Примечания

Литература 
Bradshaw, Richard; Fandos-Rius, Juan (2016). Historical Dictionary of the Central African Republic. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-81087-991-1.

Ссылки 
 BDEAC : Anicet-Georges Dologuéle, victime collatérale

Премьер-министры Центральноафриканской Республики
Министры финансов Центральноафриканской Республики
Политики Центральноафриканской Республики
Кандидаты в президенты Центральноафриканской Республики
Премьер-министры, вступившие в должность в 1999 году